Philip Sharp (politicus), Amerikaans politicus
Phil Sharp (scriptschrijver), een Amerikaans scriptschrijver.
Phillip Allen Sharp, Amerikaans geneticus en Nobelprijswinnaar.